Plaats in Indonesië
 Lewopao (Adonara Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lewopao (Ile Boleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara